Екатери́на Ива́новна Гули́ева (в девичестве — Завья́лова, в первом замужестве — Поисто́гова; ) — турецкая и российская легкоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр в беге на 800 метров, Заслуженный мастер спорта России.

С 2019 года замужем за турецким легкоатлетом азербайджанского происхождения Рамилем Гулиевым, с 2021 года выступает под турецким флагом.

Карьера 
На Олимпийских играх в Лондоне стала обладательницей серебряной медали на дистанции 800 метров.

Также в 2012 году побеждала на мемориале братьев Знаменских и на чемпионате России.

В начале июля 2022 года в составе сборной Турции выиграла золото на дистанции 800 метров на Средиземноморских играх в Оране с результатом 2:01.08. Рамиль Гулиев там же выиграл золото на дистанции 200 метров.

Допинговый скандал 

В ноябре 2015 года произошел международный скандал, связанный с обвинениями российских легкоатлетов в массовом применении допинга. На основании своего расследования комиссия международного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала, среди прочего, пожизненно дисквалифицировать Поистогову.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне за нарушение антидопинговых правил отстранил от выступлений на 2 года Екатерину Завьялову и лишил её серебряной медали зимнего чемпионата Европы 2015 в Праге, но она сохранила серебряную медаль Олимпиады-2012. Отстранение отсчитывается с 24 августа 2015 года.

Личная жизнь 
В 2016 году окончила Уральский государственный лесотехнический университет.

В 2019 году вышла замуж за турецкого легкоатлета азербайджанского происхождения Рамиля Гулиева и взяла его фамилию.

В 2020 году у неё родилась дочка Айлита.

В апреле 2021 года получила право выступать за сборную Турции.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (20 августа 2012 года).

Примечания 

Бегуны на средние дистанции России
Бегуны на средние дистанции Турции
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Мастера спорта России международного класса
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Выпускники Уральского лесотехнического университета
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике